Ścieżki chwały – obraz Christophera R.W. Nevinsona z 1917
 Ścieżki chwały – powieść Humphreya Cobba z 1935
 Ścieżki chwały – film Stanleya Kubricka z 1957, ekranizacja powieści Cobba
 Ścieżki chwały – powieść Jeffreya Archera z 2009